

Населені пункти та їхні частини
 Подґай — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подґай — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подґай — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Подґай — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Подґай — частина міста Сянік у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Подґай — частина села Ґоришево в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подґай — частина села Тарґовисько в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Подґай — частина села Домбрувка в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Подґай — частина села Зедерман у гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Подґай — частина села Нова Малішева в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Подґай — частина села Трійчичі (Труйчице) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґай — частина села Марківці (Марковце) в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґай — частина села Лівці (Ловце) в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґай — частина села Дзеславиці в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґай — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґай — осада в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подґай — лісова осада в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Подґай — лісова осада в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Подґай — лісова осада в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки